Соревнования по волейболу среди женских команд на Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходили с 11 по 28 августа 2004 года на стадионе мира и дружбы. Золотые медали во второй раз в своей истории завоевала сборная Китая.

Квалификация

Судьи 

  Махмуд Абдель Маджид
  Ибрагим Аль-Наама
  Абдуллах Аль-Хелаифи
  Лучано Гаспари
  Франсиско Медина Гусман
  Валдир Деллакуа
  Рышард Дитрих
  Карин Загорцова
  Хироюки Ито
  Деян Йованович
  Георгиос Карампетсос
  Ким Гон Тхэ
  Фотиос Леккас
  Франк Лойтхойсер
  Фернандо Нава
  Хуан Анхель Перейра
  Патрик Рашар
  Ярмо Салонен
  Патрисия Сальваторе
  Юмит Сокуллу
  Бела Хобор

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал за «бронзу»

Финал за «золото»

Итоги

Ссылки 
 Женский турнир на сайте FIVB